El término base tiene los siguientes significados:

Matemáticas 
 Base de un sistema de numeración es el número de objetos que forman una unidad de orden superior.
 Base de una potencia es el número que se multiplica a sí mismo repetidamente.
 Base, en geometría, línea o superficie inferior de una figura geométrica. 
 Base natural, en geometría diferencial, tipo de base vectorial.
 Base, en álgebra lineal, conjunto de vectores linealmente independientes que forman el sistema generador de un espacio vectorial.
 Cambio de base, aplicación lineal que permite relacionar las coordenadas de dos bases distintas.
 Base, en topología, una colección de conjuntos abiertos que permite obtener mediante uniones e intersecciones todos los conjuntos abiertos de un espacio topológico. 
 Base de entornos de un punto, una familia de entornos del punto que mediante uniones e intersecciones permite obtener cualquier entorno del punto.

Química
 En química una base es una sustancia que en disolución acuosa brinda iones hidróxido (OH-) al medio.

Tecnología 
 en ingeniería civil, es sinónimo de zapata, parte de la cimentación de un edificio.
 Base de radares, en dispositivos GPS archivos de texto que contienen coordenadas y otras informaciones y ayudan avisando al usuario
 Base espacial, conjunto de instalaciones preparadas para el lanzamiento, llegada o asistencia técnica de cohetes.

Tributos y finanzas 
 Base imponible para el cálculo del impuesto.
 Base de cálculo, convención para el pago de los intereses.
 Base monetaria, cantidad de dinero existente en la economía de una determinada zona o país.

Informática 
 BASE, buscador de Internet que permite buscar referencias bibliográficas en distintos sitios webs.
 Base, en informática, aplicación de la suite ofimática OpenOffice.org y Apache OpenOffice
 Base, en informática, aplicación de la suite ofimática LibreOffice
 Base de datos, conjunto de datos almacenados pertenecientes a un mismo contexto.
 Base de datos relacional, base de datos que cumple con el modelo relacional.
 Base de datos jerárquica, tipo de sistema de gestión de bases de datos que almacena la información en forma jerárquica.
 Base de datos probabilística, base de datos en la que los campos tienen asociados valores de probabilidad.
 Base de datos de red base de datos conformada por una colección o set de registros conectados entre sí.
 Base de datos espacial, sistema administrador de bases de datos que maneja datos existentes en un espacio.
 Base de conocimiento, tipo de base de datos para la gestión del conocimiento.
 Base de datos biológica, biblioteca de información sobre ciencias de la vida.
 Base de datos química, base de datos específicamente diseñada para almacenar información química.
 Base de datos bibliográfica, base de datos de registros bibliográficos.

Militar 
 Base militar, instalación que es propiedad directa y operada por y/o para dicho ejército o una de sus ramas.
 Base aérea, aeropuerto que sirve principalmente para la atención de las aeronaves militares.
 Base naval, habitualmente un puerto marítimo en el que una fuerza naval puede abrigarse, reavituallarse o efectuar reparaciones.
 Base de operaciones, zona que sirve para la concentración del ejército.

Deporte 
 Base (baloncesto), jugador que desempeña el rol de subir el balón hasta el campo contrario dentro del equipo.
 en béisbol, cada una de las cuatro almohadillas colocadas en el campo de juego, hacia donde los jugadores de la ofensiva se dirigen para evitar ser eliminados por el equipo defensor, donde la del comienzo es la meta final del recorrido (home) que vale una
 Base por bolas se aplica cuando el lanzador tira la pelota afuera de la zona de bateo en cuatro ocasiones durante un turno al bate
 Salto BASE, modalidad del paracaidismo consistente en saltar desde un lugar fijo.
 Deporte base, deporte que niños y jóvenes practican con el objetivo de competir al máximo nivel en el futuro.

Derecho 
 Norma social, regulación de una licitación, torneo, concurso, etc.
 Norma jurídica, disposiciones jurídicas que suplementan el ordenamiento legal.
 En España, Ley de bases.

Enlaces externos